Ралли Монте-Карло () — раллийная гонка, организуемая автомобильным клубом Монако (который также проводит Гран-при Монако Формулы-1). Этап проходит вдоль Лазурного берега в княжестве Монако и на юго-востоке Франции. С момента своего создания в 1911 г. князем Альбером I этот сложный этап считается полигоном для проверки улучшений и нововведений в автомобилестроении. Победа в этом ралли приносит автопроизводителю славу и почёт.

С 1973 по 2008 и с 2012 года Ралли Монте-Карло является этапом чемпионата мира по ралли. В 2009—2011 годах входило только в календарь Intercontinental Rally Challenge (IRC). Покрытие дороги меняется от спецучастка к спецучастку (сухой асфальт, мокрый асфальт, снег и лед), а иногда и в течение одного спецучастка — именно поэтому важную роль в гонке играет правильный выбор шин. Для пилота это зачастую сложный выбор, так как шины, которые хорошо работают на снегу и льду, обычно плохо себя ведут на сухом асфальте. На ралли Монте-Карло всегда присутствуют ночные спецучастки, в отличие от многих других современных этапов чемпионата мира.

Наибольшее количество побед на Ралли Монте-Карло одержал Себастьен Ожье - 9 (восемь в рамках чемпионата мира и одна - в IRC), а также у него самая длинная серия из побед подряд - шесть в 2014-19 годах. У Себастьена Лёба восемь побед. 

Для представителей некоторых стран, лучшие достижения их пилотов в данной гонке были добыты ещё до Второй мировой войны. Так для российских пилотов лучшим достижением в Ралли Монте-Карло является третье место добытое Борисом Ивановским в 1932 году. Для гонщиков из Румынии победа  так и осталась наивысшим результатом с 1936 года. А среди раллистов США наивысших достижений в Ралли Монте-Карло добилась женщина-пилот , трижды приезжавшая на подиум, в 1931, 1935 и 1936 годах.

История

Ранний период (1911-1960-ые) 
Правила и регламент были составлены в 1909 году Автомобильным клубом Монако по распоряжению князя Альбера I, а первое соревнование было проведено спустя два года (в первый год под названием Ралли Монако). В первые годы среди участников в основном были состоятельные владельцы автомобилей, многие из которых к тому же пользовались услугами шофёров. Участники стартовали из различных точек Европы и из двадцати трёх стартовавших экипажа до финиша добрались только пятнадцать, победу одержал Анри Ружье (он был не только гонщиком, но и представителем фирмы  Turcat-Mery ). Первоначальные правила сильно отличались от современных: при выборе победителя решающее значение имела средняя скорость преодоления дистанции, а также учитывались элегантность автомобиля, его состояние на финише и удобство для пассажиров. Кроме того был отдельный приз за наиболее продолжительный маршрут: в 1912 его выиграл русский экипаж во главе с Андреем Нагелем, стартовавший из Санкт-Петербурга. 

После первых двух проведенных соревнований был сделан продолжительный перерыв и в следующий раз состязание состоялось только в 1924 году. Количество участников и стартовых точек выросло, постепенно начали изменяться правила и добавляться новые условия. Почти каждый год на окончание Ралли приходилось какое-то новое финальное испытание. Например, в 1931-37 годах это были соревнования на ускорение, торможение, езду задним ходом и т.д. В другой год было совсем уж необычное условие: на высокой передаче надо было ехать как можно медленнее. Причем какого-либо технического регламента поначалу не было и каждый мог модифицировать свой автомобиль в меру своих возможностей.

На ранней стадии своего существования Ралли Монте-Карло не привлекало внимания крупных автопроизводителей и победы одерживались на таких ныне малоизвестных марках как  Turcat-Méry, Berliet, Amilcar, Bignan, Hotchkiss и других. Также практически не было громких имен и среди автогонщиков, которые предпочитали участвовать в гонках типа Гран-При. Исключением в 50-ые годы стали только два по-настоящему известных пилота: Стирлинг Мосс (второе место в 1952 году) и Луи Широн (победа в 1954 году). 

Перелом наступил только с приходом шестидесятых годов. В соревнованиях на постоянной основе стали участвовать крупные игроки авмомобильного рынка: Citroën, Renault, Mercedes-Benz, Saab, Mini Cooper и Porsche. Иногда борьба между этими компаниями переходила все разумные границы и принимались очень спорные судейские решения.

Скандальные соревнования 1966 года 
Гонка 1966 года закончилась большим скандалом, когда были дисквалифицировано несколько экипажей, в том числе первые четыре финишёра в абсолютном зачёте. Это были экипажи трёх лидеров на Morris Mini Cooper S: Тимо Мякинена, Рауно Аалтонена и , а также экипаж Роджера Кларка на , занявшего четвёртое место. Причиной дисквалификации стало использование ими в фарах своих машин кварцевых йодных ламп накаливания, вместо стандартных для этих моделей, что не допускалось техническим регламентом гонки. При этом на первое место с изначального пятого, переместился Паули Тойвонен, чей Citroën DS 21 оснащался точно такими же кварцевым йодными лампами накаливания, но они входили в серийную дополнительную комплектацию его машины, поэтому их применение считалось законным. После оглашения этой ситуации, князь Монако Ренье III в раздражении покинул гонку, не дождавшись официальной церемонии награждения, и пообещал прекратить проведение гонки навсегда, но позже переменил своё решение. Также Ралли Монте-Карло 1966 года запомнилось тем, что на фоне этой гонки, по замыслу авторов, происходили важные события культовой кинокартины «Мужчина и женщина», получившей две премии Оскар и целый ряд других кинонаград. Главный герой фильма после дисквалификации Mini Cooper, по намёкам создателей, мог быть победителем этого Ралли на Ford Mustang, но в реальности лучший экипаж на такой модели был квалифцирован 11-м.

В рамках чемпионата мира 
С 1953 по 1972 год Ралли Монте-Карло был частью календаря чемпионата Европы по ралли, а в 1973 году стал первым этапом нового турнира - чемпионата мира по ралли. В первые годы чемпионата самым успешным гонщиком в Монте-Карло был итальянец Сандро Мунари на Lancia Stratos, а Lancia в свою очередь была наиболее успешной среди производителей и в 1970-ые, и особенно во второй половине 1980-ых. Самым же успешным пилотом восьмидесятых был немец Вальтер Рёрль, который смог добиться успеха на автомобилях четырех различных марок. Начиная с 1997 года большую часть Ралли выиграли три многократных чемпиона: Томми Мякинен, Себастьен Лёб и Себастьен Ожье (20-ть из 26-ти). Последний  к тому же еще и превзошел достижение Рёрля и побеждал в Монте-Карло с пятью различными производителями.

Победители ралли

1911—1929

1930—1949

1950—1959

1960—1972

1973—1985

1986—1999

2000—2009

2009—2011 
В 2009—2011 годах Ралли Монте-Карло проводилось в рамках чемпионата IRC

2012 — … 
В 2012 году Ралли Монте-Карло вновь вернулось в календарь WRC.

 † ― Дистанция этапа была сокращена

Многократные победители

Многократные призёры (только чемпионат мира)

Примечания

Ссылки 
 Статистические данные за все годы на ewrc-results.com
 Статистические данные за 1990—2008 годы на официальном статистическом сайте ФИА
 Профиль на juwra.com
 Автомобильный клуб Монако
 Статья в журнале «За рулём», к 100-летию гонки

Ралли
Автоспорт в Монако